IMF — аббревиатура. Возможные значения:
 IMF (International Monetary Fund) — Международный валютный фонд.
 IMF — тип аудиофайлов.
 Impossible Missions Force — вымышленная спецслужба во франшизе «Миссия невыполнима».